Бузавлы́к — топоним.

Россия 
 Бузавлык — деревня в Башкортостане.
 Бузавлык — река в Башкортостане.

См. также